Erik Tuxen (1902-1957), musicien  danois ;
 Laurits Tuxen (1853-1927) : peintre et sculpteur danois ;
 Reinhold Tüxen (1899-1980) :  botaniste et phytosociologue allemand.

Autre 

 Cap Tuxen, un cap de l'Antarctique.